Hohe Laßnitz ist der historische Name folgender Fließgewässer:

 Hohe Laßnitz, Quelllauf der Laßnitz von der Hebalm, Steiermark, siehe Laßnitz (Sulm) #Geschichte
 Hohe Laßnitz, Nebenbach der Laßnitz von der Freiländer Alm, Steiermark, siehe Rettenbach (Laßnitz) #Geschichte
 Hohe Laßnitz, Nebenbach der Laßnitz vom Reinischkogel bei Freiland, Steiermark, siehe Wildbach (Laßnitz) #Geschichte